Э́рик Дурм (; ) — немецкий футболист, крайний защитник клуба Кайзерслаутерн. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Клубная карьера 
Эрик родился в Пирмазенсе. Футболом он начал заниматься в 5 лет в академии клуба «Эшвайлер».

В 2008 году Дурм перешёл в юношескую команду клуба «Саарбрюккен», где стал лучшим бомбардиром молодёжной лиги, забив 13 мячей. В июле 2010 года футболист продолжил свою юношескую карьеру в клубе «Майнц 05», где стал обладателем Юношеского Кубка Германии сезона 2010/11. В составе этой команды Эрик вышел на поле только один раз — 4 декабря 2010 года в матче против «Эльферсберга» в рамках Региональной лиги.

В сезоне 2011/12 футболисту удалось получить место в основном составе. За первые 10 матчей он отметился семью голами. В итоге Эрик забил 9 мячей в первой половине чемпионата, и 4 — во второй. В это же время им заинтересовались «Майнц 05» и дортмундская «Боруссия». Футболист предпочел отправиться в Дортмунд.

В сезоне 2012/13 Дурм подписал контракт с «Боруссией» до июня 2014 года. Он был отправлен в резервную команду, выступавшую тогда в Третьей лиге Германии. Дебют Эрика в новом клубе состоялся 21 июня 2012 года в матче против «Оснабрюка».

В начале сезона 2013/14 Дурм был включен в состав первой команды «Боруссии». 10 августа 2013 года он появился на поле в матче Бундеслиги на 87 минуте вместо Роберта Левандовского. Дебют Эрика в Лиге чемпионов состоялся в матче с французским «Марселем».

13 июля 2018 года Дурм перешёл в английский клуб «Хаддерсфилд Таун» за неразглашённую по обоюдному согласию сумму, подписав с клубом годичный контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Карьера в сборной 
В мае 2011 года Дурм дебютировал в составе юношеской сборной Германии (до 19 лет) в матче против сборной Венгрии, где Эрик отметился двумя голами.

13 августа 2013 года Дурм сыграл первый матч за молодёжную команду Германии до 21 года в поединке против французской молодёжной команды. Встреча закончилась со счётом 0:0.

В составе основной сборной Эрик стал победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии, хотя на поле ни разу не вышел.

Достижения 
 «Боруссия» (Дортмунд)
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2013, 2014

 Сборная Германии
 Чемпион мира (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Боруссии»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Майнц 05 II»
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Чемпионы мира по футболу